Coconut (englisch: Kokosnuss) bezeichnet:
 Coconut Hero, deutsch-kanadischer Film
 Coconut Island, Insel 
 Coconut Grove, Stadtviertel in Miami, Florida, USA 
 Coconut Creek, Stadt im US-Bundesstaat Florida, USA

Coconuts steht für: 
 Coconuts (1985), Film
 PTC Coconuts, Fußballmannschaft der Cookinsel
 Kid Creole & The Coconuts, US-amerikanische Band

Siehe auch
 Cream of Coconut
 Señor Coconut, Pseudonym von Uwe Schmidt, deutscher Musiker
 Steven & Coconut Treez, indonesische Reggae-Band